Ex Machina (film)
 Ex Machina (komiks)
 Ex Machina (zespół muzyczny)

Zobacz też 
 Deus ex machina